Mihajlovac est un toponyme qui peut désigner :
Mihajlovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Negotin, district de Bor ;
Mihajlovac, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje.